Санта-Крус-дель-Норте () — муниципалитет и город в провинции Маябеке на Кубе. Город основан в 1800 году.

Площадь муниципалитета составляет 376 км². Численность населения муниципалитета в 2004 году — 32 576 человек, а плотность — 86,6 чел./км².

Город Санта-Крус-дель-Норте расположен на востоке провинции, между городами Гавана и Матансас, в устье реки Санта Круз. Город был построен рыбаками, и получил статус центра муниципалитета только в 1931 году.

История 
В 1985 году при содействии Польши в городе Санта-Крус-дель-Норте началось строительство фабрики по производству картона.

В Санта-Крус-дель-Норте находится производство рома кампании Havana Club, здесь производятся все темные сорта рома. Кроме того, в муниципалитете производится электроэнергия, добывается нефть и развито рыболовство.
  
В состав муниципалитета Санта-Крус-дель-Норте входят районы Бока-де-Харуко, Хибакоа, Аркос-де-Канаси и собственно Санта-Крус-дель-Норте.

С 24 по 31 июля 2010 года в муниципалитете состоялся 66-й международный молодёжный конгресс эсперанто.

Демография 
Численность населения муниципалитета 32 576 человек (по состоянию на 2004 год).

Примечания 

Города Кубы